Bleichgesicht steht für:

 Das Bleichgesicht (Originaltitel The Paleface), US-amerikanischer Kurzfilm von Buster Keaton (1922)
 Bleichgesicht Junior (Originaltitel Son of Paleface), US-amerikanischer Film von Frank Tashlin (1952)